MKB Raduga – azienda aerospaziale russa
 OKB Raduga – ufficio di progettazione sovietico
 Arcobaleno (titolo originale Raduga) – film del 1944
 Raduga – rete russa di satelliti per telecomunicazioni.